Анджолетти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1896 – 1961) — итальянский писатель и журналист.
  (род. 1980) — итальянский гимнаст.